Chioso ima više značenja:
 Chioso, Massa-Carrara
 Chioso, Vercelli